Шато Латур:

 Шато Латур — французское винодельческое хозяйство, расположенное в коммуне Пойяк.
 Шато Латур а Помрол — французское бордоское винодельческое хозяйство, расположенное в коммуне Помроль кантона Либурн.